Jean-Marie Barre est un artiste peintre français né à Metz en 1956.

Biographie 
Il entre en 1971 à l’école nationale des Beaux-arts d’Aix-en-Provence. 

Se confrontant tout d'abord à la création de toiles de scène, il réalise ensuite des peintures murales, dont certaines de grands formats. Maître d'œuvre, il travaille en particulier sur la relation entre l'architecture, la narration et le lieu. 

Il exerce également pendant trois ans le métier de journaliste (Le Film français, Vidéo 7, l'Evènement du jeudi). 

C'est dans les années 1980 qu'il trouve son écriture en peinture. Son travail porte sur la mémoire personnelle et collective ainsi que sur le constat social. 

Ce n'est qu'en 2010, après trois ans de remise en question, qu'il aborde une manière radicalement différente de peindre. Signant désormais JMB BARRE, il trouve une première métamorphose avec un travail de matière, abordé sur toile et en sculpture. Une nouvelle période est mise en œuvre à partir d'acrylique - et à mains nues - associant noir et blanc, puis une triade composée de noir, rouge, blanc. JMB s'inscrit dans l'abstraction depuis 2012.

Expositions 
Galerie Grey, Cannes, 1992
Galerie L’orangeraie, Saint-Paul-de-Vence, 1992, 1994, 1995, 1996
Galerie Tempera, Bruxelles, 1996 
Galerie Zabbeni Vevey, Suisse, 1997
Salon Comparaisons, Grand-Palais, Paris, 1992, 2001
Figuration critique, Grand-Palais, Paris, 1992, 1994
Société Nationale des Beaux-arts, Paris, 1993
Exposition France-Japon Tokyo, Osaka, 1993-1994
Hôtel de Ville de Lausanne, Suisse, 1993
Figuration Critica 2, Fondation Santillana, Espagne, 1993
Espace JGS, Bd Haussmann, Paris, 1999-2000
Galerie des Arches, Paris, 2007
Les Conquérants, APACC, Montreuil, 2010
Entrée en matière, HB55, Berlin, 2013

Liens externes 
  « Jean-Marie Barre », sur l'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain
 

Plasticien français contemporain
Naissance en 1956
Naissance à Metz